Jean-François Chalgrin (1739-1811), architecte français ;
 Marguerite Émilie Chalgrin (1760-1794), aristocrate française, épouse du précédent.

Autres 

 la rue Chalgrin, rue française ;
 77, rue Chalgrin, film britannique de 1931.

Voir aussi 

 

Patronyme français